2009 YE7 — очень крупный транснептуновый объект. Открыт 17 декабря 2009 года Дэвидом Рабиновицем в обсерватории Ла-Силья.

Орбита 
В 1864 году 2009 YE7 прошёл перигелий, а в 2012 году достигнет афелия. Параметры орбиты позволяют отнести его к семейству Хаумеа.

Физические характеристики 
Величину альбедо 2009 YE7 можно только предполагать, поэтому его диаметр может лежать в пределах от 200 до 560 км.

Ссылки 
 
 

Семейство Хаумеа
Кьюбивано